Laranjeiras (Belo Horizonte), Minas Gerais 
Laranjeiras (Betim), Minas Gerais
Laranjeiras (Caieiras), São Paulo
Laranjeiras (Cariacica), Espírito Santo
Laranjeiras (Maringá), Paraná
Laranjeiras (bairro do Rio de Janeiro), Rio de Janeiro
Laranjeiras (Santa Inês), Maranhão
Laranjeiras (Serra), Espírito Santo
Laranjeiras (Uberlândia), Minas Gerais

Desambiguações de topônimos